12-й розыгрыш Кубка УССР состоялся с 1 по 26 июля 1951 года. Участие принимали 32 команды. Обладателем Кубка стал запорожский «Металлург»

Участники

1/16 финала

1/8 финала

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок УССР на сайте kopanyi-myach.info
 Кубок УССР на сайте football.lg.ua
 Кубок УССР на сайте footballfacts.ru

Кубок УССР по футболу
Футбол в СССР в 1951 году
Спорт на Украине в 1951 году
Июль 1951 года